Death Wish (1974), film
 Death Wish (2018), film
 Death Wish (Jadakiss), single
 Death Wish (Star Trek: Voyager), aflevering